Щедрі́н — російське прізвище.

Відомі носії:

 Щедрін Родіон Костянтинович (1932)
 Щедрін Семен Федорович (1745–1804)

 Салтиков-Щедрін Михайло Євграфович (1826–1889)

Російські прізвища